Толдот:

 Толдот — шестая по счёту из 54 недельных глав Торы.
 Толдот Йешурун — всеизраильская общественная организация.